«Encadenado»/«a» -o «Encadenados»/«Encadenadas»- puede referirse a:

 Encadenado, transición audiovisual.

Cine 
 Encadenado (1940), película de Enrique De Rosas.
 Encadenado (1947), película de Víctor Urruchúa.
 Encadenado (2001), película de Wesley Strick.
 Encadenada (1934), película de Clarence Brown.
 Encadenada (1997), película de Alex Graves.
 Encadenados (1946), película de Alfred Hitchcock.
 Encadenados, revista de cine de Puçol, España.
 Encadenados, cortometraje.
 Encadenado (2012)

Música 
 Encadenado (1993), álbum de Manuel Mijares.
 Encadenados (1955), bolero compuesto por Carlos Arturo Briz Bremauntz.

Televisión 
 Encadenada (1962), telenovela mexicana.
 Encadenados (1969), telenovela mexicana.
 Encadenados (1988), telenovela mexicana.